Ранчо Нуево Дос има више значења:

 Ранчо Нуево Дос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Нуево Дос (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево Дос (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо Нуево Дос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику